Лома Алта де Пуерто Ондо има више значења:

 Лома Алта де Пуерто Ондо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Алта де Пуерто Ондо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику